Aškenazy, také Aškenazi nebo Aschkenazy je židovské příjmení:

 Cvi Aškenazi (1656–1718), židovský učenec a rabín
 Eliezer ben Elija Aškenazi (1512–1585), rabín, židovský učenec a lékař
 Gabi Aškenazi (* 1954), náčelník generálního štábu Izraelských obranných sil
 Josef Aškenazi (1525–1572), adenský rabín
 Ludvík Aškenazy (1921–1986), český spisovatel
 Motti Aškenazi (* 1940), důstojník Izraelských obranných sil
 Vladimir Ashkenazy (* 1937), ruský dirigent a klavírní virtuos

podobné jméno
 Aškenázové, Židé pocházející ze střední a východní Evropy